Василий Константинович Хорошко (1881—1949) — советский  и невропатолог, академик АМН СССР (1945), заслуженный деятель науки РСФСР (1943).

Биография 

Родился 25 марта 1881 года.

В 1904 году — окончил медицинский факультет МГУ, затем работал там же ординатором, ассистентом клиники нервных болезней университета.

В 1911 году вместе с группой прогрессивных ученых покинул университет в знак протеста против реформы реакционного министра Л. А. Кассо (дело Кассо).

В 1912 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Реакции животного организма на введение нервной ткани».

С 1912 по 1923 годы — преподавал на Высших женских курсах в Москве (сейчас это РГМУ им. Н. И. Пирогова) и одновременно в с 1915 по 1920 годы работал в Травматологическом институте.

С 1929 года заведующий неврологической клиникой Государственного института физиатрии и ортопедии Наркомздрава РСФСР (сейчас это Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии).

С 1935 по 1941 годы — заведовал кафедрой нервных болезней 4-го ММИ (сейчас это Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова).

С 1943 года и до конца жизни — руководил кафедрой нервных болезней 3-го ММИ (сейчас это Московский государственный медико-стоматологический университет).

В годы войны был членом президиума Госпитального совета Наркомздрава СССР, руководил работой невропатологов госпиталей.

Умер 26 июня 1949 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Научная деятельность 

Автор свыше 200 научных работ по различным разделам медицины.

В монографии, посвященной кожевниковской эпилепсии, высказал новую по тому времени мысль о подкорковом генезе насильственных движений и расстройств мышечного тонуса.

В его диссертации была разработана основа предложенных впоследствии методов биологической терапии.

В работе «Об отношении лобных долей мозга к психологии и психопатологии» показал, что лобные доли головного мозга являются органом активного внимания и инициативы; им был также выделен ряд синдромов поражения лобных долей.

В работах о заболеваниях высшей нервной системы описано участие в регуляции вегетативных функций мозжечка, подкорковых структур и коры головного мозга.

В монографии «Учение о неврозах» он подчеркивал, что при неврозе врач имеет дело прежде всего со страдающей личностью, и обосновал в связи с этим необходимость индивидуального лечения.

Много внимания уделял проблемам нейротравматизма и нейрохирургии, первым в Москве начал применять поясничный прокол (спинномозговую пункцию) с диагностической и лечебной целью.

Им разработана оригинальная методика пневмоэнцефалографии, также разрабатывал вопросы физиотерапии нервных болезней.

Был членом ученых медицинских советов Наркомздрава СССР и Наркомздрава РСФСР, членом правления и председателем (1948—1949) Всесоюзного медицинского общества невропатологов и психиатров, редактором редотдела «Неврология» 1-го издания Большой Медицинской Энциклопедии.

Сочинения 
 Клиническая форма профессора Кожевникова, epilepsia partialis continua, М., 1907;
 Клинические наблюдения в связи с punctio lumbalis, М., 1908;
 Об отношении лобных долей мозга к психологии и психопатологии, М., 1912;
 Реакции животного организма на введение нервной ткани, М., 1912;
 Болезни вегетативной нервной системы, в книге: Частная патология и терапия внутренних болезней, под редакцией Г. Ф. Ланга и Д. Д. Плетнева, т. 4, в. 3, с. 687, М.— Л, 1929;
 Люмбоишалгия, М. — Л., 1938 (авт. ряда гл. и ред.);
 Учение о неврозах, М., 1943.

Библиография 
 Максудов Г. А. Василий Константинович Хорошко (К 100-летию со дня рождения), Клин, мед., т. 59, № 9, с. 103, 1981;
 Профессор В. К. Хорошко, К 30-летию врачебной, научной и общественной деятельности, там же, т. 12, № 9, с. 1217, 1934.

Награды 
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1943)

Примечания 

Выпускники медицинского факультета Московского университета
Преподаватели МГМСУ
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Преподаватели РязГМУ